Matapulgas puede referirse a:
 El nombre común de la planta Daphne gnidium.
 El nombre común de la planta Dittrichia viscosa.
 El nombre común de la planta Mentha suaveolens.
 El nombre común de la planta Sambucus ebulus.
 Matapulgas, insecticida.